XXXIV чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 2 по 12 августа 2018 года в Глазго и Эдинбурге. Эти соревнования стали частью первого в истории объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который включал в себя соревнования по семи видам спорта.

Календарь

Общий зачёт по медалям

Плавание

Результаты

Мужчины 

* — участники предварительных заплывов

Женщины

Смешанные дисциплины

Медальный зачёт в плавании

Прыжки в воду

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанные дисциплины

Медальный зачёт в прыжках в воду

Синхронное плавание

Медальный зачёт в синхронном плавании

Плавание на открытой воде

Результаты

Мужчины

Женщины

Командное соревнование

Медальный зачёт в плавании на открытой воде

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2018
Август 2018 года
Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018
 
Международные спортивные соревнования в Глазго
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
Чемпионаты Европы в Шотландии